Geografia:
 Graham (Carolina del Nord) 
 Graham (Geòrgia) 
 Graham (Missouri) 
 Graham (Texas)
 Graham (Washington) 
 Florence-Graham, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Port Graham, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Terra de Graham, part de la Península Antàrtica.
 Graham (turó), muntanyes dins d'Escòcia amb una alçada entre 2000 i 2499 peus (609.6 i 762 metres).

 Biografies:
 Prenom:
 Graham Chapman (1941, Leicester, Leicestershire, Anglaterra - 1989), còmic, escriptor i actor britànic.
 Graham Clark (Lancashire, Anglaterra, 1941), tenor d'òpera anglès.
 Graham Coxon (1969, Rinteln), cantautor i guitarrista alemany.
 Graham Greene (Berkhamsted, Hertfordshire, 1904 - Vevey, Suïssa, 1991), escriptor, dramaturg, guionista i crític anglès.
 Graham Greene (actor) (Six Nations, Ontàrio, Canadà, 1952), actor amerindi oneida.
 Graham Hancock (Edimburg, 1950), sociòleg i escriptor.
 Graham Hill (Hampstead, Londres, 1929 - 1975), pilot de curses automobilístiques britànic.
 Graham Jarvis (Sturry, Kent, Anglaterra, 1975), pilot de trial.
 Graham McRae, pilot de curses automobilístiques neozelandès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Graham Noyce (Hampshire, Anglaterra, 1956 o 1957 ), pilot de motocròs.
 Graham Whitehead, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1.
 Alan Graham MacDiarmid (Masterton, Nova Zelanda, 1927 - 2007), químic i professor universitari neozelandès.
 Alexander Graham Bell (Edimburg, 1847 – Cape Breton Island, 1922), inventor del telèfon.
 Damon Graham Devereux Hill (Londres, 1960), pilot de Formula 1.
 David Graham Baird (Nova York, 1854 – Elizabeth, Nova Jersey, 1913), jugador d'escacs.
 James Graham Ballard (Xangai, 1930 - 2009), escriptor anglès.
 Cognom:
 Billy Graham (1918), predicador estatunidenc.
 Colin Graham (Hove, East Sussex, 1931 – Saint Louis, 2007), director d'òpera, teatre i televisió britànic.
 Heather Graham (Milwaukee, Wisconsin, 1970), actriu estatunidenca.
 Robert Graham (Ciutat de Mèxic, 1938 – Santa Monica, Califòrnia, 2008), escultor i arquitecte nord-americà.
 Sylvester Graham (1794 - 1851), nutricionista nord-americà.
 Thomas Graham (Glasgow, 1805 - 1869), químic britànic.
 Miscel·lània:
 Llei de Graham 
 Pa Graham, aliment alt en fibra.